Nemesis är ett släkte av kräftdjur. Nemesis ingår i familjen Eudactylinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor